LPR est un sigle pouvant désigner :
 la revue de physique dans le domaine de l'optique Laser & Photonics Reviews ;
 le protocole Line Printer Remote protocol (également connu comme Line Printer Daemon protocol ou Berkeley printing system), un protocole d'impression défini par la RFC 1179 ;
 les lois de programme pour la recherche (ou lois de programmation de la recherche), une série de lois et projets de lois concernant l'Université en France ;
 la Ligue des familles polonaises, un parti politique polonais, nationaliste, conservateur et eurosceptique ;
 la Ligue de protection de la révolution, une milice tunisienne islamiste ;
 l'équipe cycliste LPR Brakes ;
 le Lagardère Paris Racing, un club de sport parisien ;
  ou , un statut des immigrés aux États-Unis.